Признак сходимости Коши — один из двух признаков сходимости числовых рядов:
 Радикальный признак Коши
 Интегральный признак Коши — Маклорена

Признаки сходимости